Don-Joseph Giansily (1901-1977), poète français d'expression corse ;
 Jean-Antoine Giansily (1947), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Pierre-Claude Giansily (1948), historien français de l'art ;
Paul Giansily (1964), chanteur au sein de l'ensemble vocal A Filetta (groupe).